Napomena: Nogometne lige za u Hrvatskoj u sezoni 1995./96. (za seniore) kojima autori Wikipedije ne mogu (trenutno) precizno odrediti rang natjecanja (nisu vidljivi iz dostupnih izvora) ili nisu igrane unutar ligaškog sustava, naknadno će se prebaciti u odgovarajuće članke.

2. međimurska liga

Istok

Zapad 

 Izvori: 
 Hajduk Brezje

Poveznice 
 1. HNL 1995./96.
 1. B HNL 1995./96.
 2. HNL 1995./96.
 3. HNL 1995./96.
 5. rang HNL-a 1995./96.
 6. rang HNL-a 1995./96.
 7. rang HNL-a 1995./96.
 8. rang HNL-a 1995./96.
 Hrvatski nogometni kup 1995./96.

Izvori 

  

1995-96
 9o